Variacions en el nombre de còpies, fenomen genètic.

 Comunicació no violenta, model de comunicació útil per a la resolució de conflictes
 Comunicació no verbal, intercanvi d'informació a través de l'entorn físic, l'aparença física i la conducta